La nazionale di pallavolo maschile del Bangladesh è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Bangladesh ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Bangladesh.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup